Arnold Kadlec, češki hokejist, * 8. januar 1959, Most, Češka.

Kadlec je v češkoslovaški ligi igral za klube HC Litvínov, Dukla Jihlava in KLH Chomutov. Po eno sezono je odigral tudi za kluba Lukko Rauma v finski ligi in SHC Fassa v italijanski ligi. Leta 1982 je bil kot 206. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate, dveh srebrnih in ene bronaste medalje.

Leta 2013 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
| 8
| 3
| 0
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
| 42
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
| 30
| 4
| 3
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 43
| 7
| 12
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 42
| 17
| 13
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
| 40
| 14
| 9
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
| 43
| 10
| 10
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 44
| 10
| 13
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 40
| 10
| 19
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 27
| 4
| 23
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| '''86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 40
| 3
| 17
| 20
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 35
| 9
| 16
| 25
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 34
| 11
| 11
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 89/90
|
| 29
| 4
| 11
| 15
| -2
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Italijanska liga
| 90/91
|
| 21
| 5
| 17
| 22
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KLH Chomutov
| Češkoslovaška 2. liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 533
| bgcolor="#7FFF00" | 114
| bgcolor="#7FFF00" | 178
| bgcolor="#7FFF00" | 292
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 172
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti SHC Fassa
Hokejisti KLH Chomutov
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih